Меде:

 Меде — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.
 Меде, Павла — югославская и словенская партизанка, героиня Народно-освободительной войны Югославии.
 Меде, Петра — шведская телеведущая, комик и шоумен.